

Patronyme 
 Mitre Gastinel, prélat français
 Léon Gastinel, violoniste et compositeur français
 Anne Gastinel, violoncelliste française

Homonymie de patronyme
Patronyme français